Felicius ist der Name folgender Personen:
 Felicius (Fibitius), nach 502 Bischof von Trier
 Felicius (4. Jh.), Heiliger und Sohn des heiligen Potentinus von Steinfeld